Мария Иммаколата Бурбон-Сицилийская (), полное имя Мария Иммаколата Сперанца Пия Тереза Кристина Филомена Лючия Анна Изабелла Чечилья Аполлония Барбара Аньезе Зенобия ди Борбоне (; , Канны, Французская империя — , Мури, Швейцария) — итальянская принцесса из дома Бурбонов, урождённая принцесса Сицилийская; в замужестве — принцесса Саксонская.

Биография

Происхождение 
Принцесса Мария Иммаколата родилась в Каннах 30 октября 1874 года. Она была четвёртым ребёнком и старшей дочерью принца Альфонсо Бурбон-Сицилийского, графа Казерты и его жены принцессы Марии Антуанетты Бурбон-Сицилийской.

Брак и титулы 
В Каннах 30 октября 1906 года принцесса Мария Иммаколата сочеталась браком с принцем Иоганном Георгом Саксонским. Супруг принцессы был шестым ребёнком и вторым сыном короля Георга Саксонского и его жены Марии Анны Португальской, дочери королевы Марии II Португальской и её мужа Фернанду II. Для него это был второй брак. Принц был вдовцом. Ранее он был женат на принцессе Марии Изабелле Вюртембергской. Второй брак, как и первый, оказался бездетным.

До замужества, с 30 октября 1874 по 30 октября 1906 года, носила титул Её Королевского высочества, принцессы Марии Иммаколаты Бурбон-Сицилийской.

После замужества, с 30 октября 1906 по 28 ноября 1947 года, титуловалась как Её Королевское высочество, принцесса Мария Иммаколата Саксонская, принцесса Бурбон-Сицилийская.

Предки

Ссылки 
 Maria Immaculee di Borbone, Principessa di Borbone delle Due Sicilie
 Paul Theroff, Due Sicilie, Paul Theroff’s Royal Genealogy Site

Сицилийские Бурбоны
Великие герцогини Тосканские
Принцессы Саксонии